Horschig ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Horschig (1961–2014), deutscher Fußballfunktionär
 Paul Horschig (* 2000), deutscher Fußballspieler